Бушен — многозначный термин.

Топоним 
 Бушен — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, округ Валансьен, кантон Денен.

Фамилия 

Известные носители:

 Бушен, Алексей Христианович, генерал-лейтенант
 Бушен, Артур Богданович фон (1831—1876) — российский учёный-статистик.
 Бушен, Борис Николаевич (1884—1956) — капитан 2-го ранга, участник первой мировой войны и Белого движения
 Бушен, Воин Иванович — генерал-майор, Георгиевский кавалер № 6027; 3 декабря 1839.
 Бушен, Георгий Владимирович (1888—1934) — полковник, участник первой мировой войны и Белого движения
 
 
 Бушен, Христиан Николаевич (1787—1867) — генерал от инфантерии, участник Наполеоновских войн.